Into You – singolo di Fabolous del 2003
 Into You – singolo di Ariana Grande del 2016